Název Příbram nesou geografické celky:

 Příbram – okresní město ve stejnojmenném okrese 
 okres Příbram ve Středočeském kraji
 Příbram na Moravě – obec v okrese Brno-venkov
 Uhelná Příbram – obec v okrese Havlíčkův Brod
… nebo části obcí:
 Příbram (Verneřice) – část města Verneřice v okrese Děčín;

jiné významy
 Příbram (meteorit)
 1. FK Příbram - příbramský fotbalový klub
 Příbram (příjmení) (varianty Přibram, Pribram, Przibram ad.)
Příbramové - pražská lékařská rodina

Externí odkazy